Villar de Domingo García kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Domingo García (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villar de Domingo García (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar